Hoher Dom steht für folgende Sakralbauten:

 Hoher Dom zu Aachen, siehe Aachener Dom
 Hoher Dom zu Augsburg (auch Hohe Domkirche Mariä Heimsuchung), siehe Augsburger Dom
 Hoher Dom zu Fulda (eigentlich Dom St. Salvator zu Fulda), siehe Fuldaer Dom
 Hoher Dom zu Hildesheim (eigentlich Hohe Domkirche St. Mariä Himmelfahrt), siehe Hildesheimer Dom
 Hoher Dom zu Köln (eigentlich Hohe Domkirche St. Petrus), siehe Kölner Dom
 Hoher Dom zu Limburg, siehe Limburger Dom
 Hoher Dom zu Mainz (eigentlich Hohe Domkirche St. Martin), siehe Mainzer Dom
 Hoher Dom zu Paderborn (eigentlich Hohe Domkirche Ss. Maria, Liborius und Kilian), siehe Paderborner Dom
 Hoher Dom zu Trier (eigentlich Hohe Domkirche St. Peter zu Trier), siehe Trierer Dom